Konrad-Adenauer-Platz ist der Name folgender öffentlicher Plätze in Deutschland:

 Konrad-Adenauer-Platz (Bergisch Gladbach)
 Konrad-Adenauer-Platz (Bochum)
 Konrad-Adenauer-Platz (Bonn)
 Konrad-Adenauer-Platz (Bremerhaven)
 Konrad-Adenauer-Platz (Düsseldorf)
 Konrad-Adenauer-Platz (Leverkusen)
 Konrad-Adenauer-Platz (Magdeburg)
Konrad-Adenauer-Platz (Montabaur)

Siehe auch:
 Adenauerplatz